Flinders Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Flinders Island (ö i Australien, South Australia), Elliston, 
 Flinders Island (ö i Australien, Western Australia), 
 Flinders Island (Tasmanien), 
 Flinders Island (ö i Australien, Queensland), 

Robotskapade Australienförgreningar